Armillaria camerunensis — вид грибов рода Опёнок семейства . Впервые описан в 1895 году и считался подвидом осеннего опёнка. Принадлежность к отдельному виду опят была установлена только в 1995 году. Встречается в Африке.

Систематика

Примечания  

Физалакриевые
Грибы Африки